El plan puede referirse a:

 El plan, película estadounidense de 1998 dirigida por Sam Raimi conocida por este título en varios países de Hispanoamérica.
 El plan, película española de 2019 dirigida por Polo Menárguez.